Tuburan, une municipalité de la province de Basilan aux Philippines.
Tuburan, une municipalité de la province de Cebu aux Philippines.